Le conseil de sécurité intérieure en France a fusionné en 2010 avec le conseil de défense pour devenir le conseil de Défense et de Sécurité nationale.
 Le  aux États-Unis.